Wangelin steht für:

 Wangelin (Ganzlin), Ortsteil der Gemeinde Ganzlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Wangelin, um 1396 die Bezeichnung für die Ortschaft Gribojedowo (Kaliningrad) in der russischen Oblast Kaliningrad
 Wangelin, historische Bezeichnung für die Gemeinde Hohen Wangelin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 das mecklenburgische Adelsgeschlecht Wangelin, siehe Wangelin (Adelsgeschlecht)

Wangelin ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Auguste von Wangelin (1706–1758), deutsche Stifterin
 Christian Friedrich von Wangelin (1682–1755), königlich dänischer Generalleutnant
 Elisabeth Wangelin-Buschmann (* 1941), deutsche Organistin
 Falk von Wangelin (* 1939), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Georg Jacobi von Wangelin (1836–1915), deutscher Forstbeamter